Эгюзо́н-Шанто́м () — коммуна во Франции, в регионе Центр, департамент Эндр. Административный центр кантона Эгюзон-Шантом.

Коммуна расположена на расстоянии около 280 км на юг от Парижа, 165 км на юго-запад от Орлеана, 45 км на юг от Шатору.

В Эгюзон-Шантоме ежегодно 31 октября — 1 ноября проводится фестиваль каштана.

Население 

Население — 1 411 человек (2007).

Достопримечательности 

 Плотина Эгюзон

Примечания